Jastrebac cipolaš (poznat i kao Bukoč, Orao ribič), ptica grabljivica iz reda sokolovki.

Naselje u Srbiji
Jastrebac (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug